Champagne bzw. Champagné steht für:
 Champagne (Band), ehemalige niederländische Popgruppe
 Champagne (1928), Film von Alfred Hitchcock
 Champagne (Pferdefarbe)
 Champagne Powder, besonders weicher und trockener Pulverschnee, siehe Pulverschnee #Champagne Powder

Regionen in Frankreich:
 Champagne, historische Region in Frankreich
 Champagne-Ardenne, ehemalige politische Region in Frankreich
 Champagne (Weinbaugebiet) 

Gemeinden in Frankreich:
 Champagne (Ardèche) im Département Ardèche
 Champagne (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Champagné im Département Sarthe
 Champagné-le-Sec
 Champagné-les-Marais
 Champagné-Saint-Hilaire
 Champagne-au-Mont-d’Or
 Champagne-en-Valromey
 Champagne-et-Fontaine
 Champagne-Mouton
 Champagne-sur-Loue
 Champagne-sur-Oise
 Champagne-sur-Seine
 Champagne-sur-Vingeanne
 Champagne-Vigny
 Jarnac-Champagne

Ortsteile in Frankreich:
 Champagne (Frangy), Weiler der Gemeinde Frangy im Département Haute-Savoie

Orte in der Schweiz:
 Champagne (Biel/Bienne), Stadtteil der Stadt Biel
 Champagne VD, Gemeinde im Kanton Waadt

Weitere Orte:
 Champagne, Ort in der belgischen Gemeinde Weismes
 Champagne Landing 10, Ort im kanadischen Territorium Yukon

Personen:
 Claude Champagne (1891–1965), kanadischer Komponist
 Claude Champagne (Bischof) (* 1947), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Edmundston
 Cyril Champange (* 1975), französischer Skibergsteiger
 François-Philippe Champagne (* 1970), kanadischer Jurist, Manager und Politiker
 Jean-François Champagne (1751–1813), französischer Gelehrter
 Jean Julien Champagne (1877–1932), französischer Alchemist und Schriftsteller
 Jérôme Champagne (* 1958), französischer Fußballfunktionär
 Philippe de Champagne, eigentlich Philippe de Champaigne (1602–1674), flämischer Maler
 Scott Champagne (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Anstrudis von Champagne, Herzogin der Champagne

Siehe auch:
 La Champagne
 Champagner
 Champagnerrenette, Apfelsorte
 Champagne and Aishihik First Nations
 Champaign
 Champagne Beach